Gracias hace referencia a varios artículos:

Gratitud
 Palabra que se usa para expresar gratitud.

Mitología
Las Gracias o Cárites en la mitología griega eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fertilidad.

Lugares 
 Gracias (Lempira), ciudad colonial ubicada en el departamento de Lempira, Honduras.
Véase también: Gracias a Dios

Música 
 Gracias, álbum de José José;
 Gracias, álbum de Malú;
 Gracias por la música, álbum de ABBA;
 Gracias a Dios (canción), de Thalía.
Gracias (canción), de Pablo Alborán.

Pintura 
 Las Gracias, 
 Las tres Gracias de Rubens;